En Pologne, Warszówka peut désigner : 

 Warszówka, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Warszówka, village de la voïvodie de Mazovie.